— японский авиаинженер и астронавт JAXA.

Биография 
Соити Ногути родился 15 апреля 1965 года в Иокогаме. В Университете Токио получил степени бакалавра (1989) и магистра (1991) по авиационной технике. Затем он работал в группе аэродинамики отделения исследований и разработок компании Ishikawajima-Harima Heavy Industries, где производил аэродинамический расчёт для коммерческих двигателей.

В мае 1996 года он был зачислен в 16-й набор астронавтов НАСА.

Соити Ногути должен был отправиться в первый полёт в марте 2003 года на шаттле «Атлантис» по программе STS-114, однако из-за гибели космического челнока «Колумбия» экипажи были переформированы. Таким образом, в первый раз Соити Ногути полетел в космос 26 июля 2005 года вместе с экипажем челнока «Дискавери» по программе с тем же номером STS-114, получившей название «Возвращение к полётам». За время полёта он совершил три выхода в открытый космос для осуществления текущего ремонта станции. Этот полёт продлился до 9 августа 2005 года.

Во второй полёт к МКС он отправился 21 декабря 2009 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-17». Он пробыл на борту станции в составе долговременных экипажей МКС-22 и МКС-23. 2 июня 2010 года Соити Ногути вернулся на Землю на корабле «Союз ТМА-17». Продолжительность полёта составила 163 суток 5 часов 32 минуты и 45 секунд.

В ноябре 2018 года JAXA объявило о выборе в составе члена долговременной экспедиции МКС-62/-63 длительностью примерно шесть месяцев. Начало обучения к экспедиции запланировано на ноябрь 2017 года, запуск на конец 2019 года.

В марте 2020 года был объявлен в составе экипажа первого эксплуатационного полёта корабля от компании SpaceX — Crew Dragon. Вместе с ним полетели Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шенон Уокер. Запуск корабля произошёл 16 ноября 2020 года. Тем самым, Ногути стал одним из трех астронавтов в истории, оcвоивших три различных корабля.

25 мая 2022 объявил, что покидает отряд космонавтов JAXA.

Статистика

Награды 
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.
 Медаль «За космический полёт» (НАСА)
Также именем Ногути была названа малая планета (5734) Noguchi

Личная жизнь 
Увлечения: бег, баскетбол, катание на лыжах, отдых на природе. Радиолюбитель с позывным KD5TVP.

Примечания

Ссылки 
 Соити Ногути в «Космической энциклопедии»

Выпускники Токийского университета